Erkenning van verworven competenties
 Eenheids Vakcentrale
 European Vital Computer, een onderdeel van het European Train Control System
 EVC (voetbalclub), een voetbalclub uit Edam